Ду () — китайське прізвище.

Відомі носії 
 Ду Вей — дипломат, посол КНР в Україні
 Ду Лі — спортсменка-стрілець, олімпійська чемпіонка
 Ду Сігуй — адмірал і політик, президент Республіки Китай
 Ду Фу — поет часів династії Тан